Suhadol je lahko ime več naselij:
 Suhadol, naselje v občini Laško;
 Suhadol, naselje v občini Slovenske Konjice;
 Dolenji Suhadol, naselje v občini Novo mesto;
 Gorenji Suhadol, naselje v občini Novo mesto.

Glej tudi 
 Suhodol